Євробачення Юних Музикантів 1996 () — восьмий конкурс Євробачення юних музикантів, який проводився в Belém Cultural Center, Лісабон, Португалія 12 червня 1996 року. З 17 країн 9 не пройшли до фіналу, включаючи країну-господарку Португалію. Усі учасники виконали класичний твір на свій вибір у супроводі португальського симфонічного оркестру під керівництвом Луїса Іск'єрдо.

До некваліфікованих країн увійшли Бельгія, Кіпр, Фінляндія, Греція, Ірландія, Португалія, Словенія, Іспанія та Велика Британія. Вчетверте країна-господарка не вийшла у фінал. Юлія Фішер з Німеччини виграла конкурс, а Австрія та Естонія посіли друге та третє місця відповідно.

Місце проведення 

Культурний центр Белема (), культурний центр у Лісабоні, Португалія, був місцем проведення Євробачення молодих музикантів у 1996 році.

Розташована в цивільній парафії Санта-Марія-де-Белен (у муніципалітеті Лісабон), і також найбільша будівля з культурними закладами в Португалії. Площа КЦБ площею 140 000 м 2 спочатку була побудована для розміщення Європейського головування, але була адаптована для надання приміщень для конференцій, виставок та мистецьких місць (таких як опера, балет і симфонічні концерти), на додаток до політичних та дослідницьких конгресів, залів для переговорів із високим рівнем безпеки, а також виставкова площа 7000 м 2.

Учасники

Півфінал 

  Кваліфікувалися

Фінал

Трансляція

Див. також 
 Пісенний конкурс Євробачення 1996

Примітки 

Євробачення Юних Музикантів
1996 у Португалії
1996 у телебаченні
Культура Лісабона